Грабники — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Грабники — деревня в Петриковском районе Гомельской области.
 Грабники — хутор в Новогрудском районе Гродненской области.
 Грабники — посёлок в Узденском районе Минской области.